Вышегород — название населённых пунктов в России:

 Вышегород — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Вышегород — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Вышегород — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

См. также 
 Вышгород (значения)
 Вышгородок